Kovács Patrícia (1978) magyar színművész
 Kovács Patrícia (1996) osztrák válogatott magyar kézilabdázó